Kremlin Cup 2016, właśc. VTB Kremlin Cup 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 17–23 października 2016 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród 792 645 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Rosji